Rutherford County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Rutherford County, North Carolina 
 Rutherford County, Tennessee